Grassau (Traunstein), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Grassau (Altmark), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt